Neues Leben steht für:
 Neues Leben (Roman), ein Roman von Berthold Auerbach (1852)
 Neues Leben (Zeitschrift 1911–1928), lebensreformerische Zeitschrift zuerst der Obstbau-Kolonie Eden, ab 1918 von Ernst Hunkel in Sontra hrsg. mit dem Zusatz Monatsschrift für deutsche Wiedergeburt, ab 1926 von Theo Heermann von Sonnenschein Frei-Deutschland. Monatsschrift für nordisch-deutsches Wesen
 Neues Leben (DDR-Zeitschrift) (oder neues leben), ein Jugendmagazin der DDR
 Neues Leben (Zeitschrift der Russlanddeutschen), ab 1957 von der Prawda (Moskau) herausgegebene und wöchentlich erschienene Zentralzeitung der Russlanddeutschen
 Neues Leben (Zeitschrift 1897–1903), Vorläufer der anarchistischen Zeitung Der freie Arbeiter, siehe Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands#Der Freie Arbeiter
 Neues Leben (Polka) von Johann Strauss
 Neues Leben (Strauss), ein Magazin für Strauss-Liebhaber und Freunde der Wiener Operette, herausgegeben von der Deutschen Johann Strauss Gesellschaft (Sitz in Coburg), seit 1975 – zunächst als Flugschriften, ab Heft 19 umbenannt nach dem Titel einer Polka française von Johann Strauss (Sohn), op. 278.
 Neues Leben (Missions- und Bildungswerk)
 Neues Leben Bibel, eine kommunikative Bibelübersetzung
 Verlag Neues Leben, einen Verlag in der DDR, der hauptsächlich Jugendbücher verlegte
 Neues Leben. Monatsschrift für sozialistische Bildung, sozialdemokratische Theoriezeitschrift in der Schweiz, erschien 1915–1917.

Siehe auch:
 Das neue Leben
 New Life
 News Leben
 Nowaja Schisn
 Nowaja Schisn (1917–1918)
 Vita nova